Fujian, provincia della Cina
Fujian, provincia di Taiwan